Al Jīzah kan syfta på följande platser:

Egypten 

 Giza, guvernementshuvudort, 
 Giza (guvernement),

Jordanien 

 Al Jīzah (ort i Jordanien), Amman, 

Robotskapade Egyptenförgreningar
Robotskapade Jordanienförgreningar